Хатор может означать:
 Хатор — вариант написания имени египетской богини неба, любви, женственности, красоты, веселья и танцев.
 Хатор (месяц) — третий месяц коптского календаря.

См. также 
 Хатхор